Ви́ктор Никола́евич Семёнов: Семёнов, Виктор Николаевич (1938—2014) — заслуженный работник лесной промышленности СССР.
 Семёнов, Виктор Николаевич (1938—2003) — российский реаниматолог, член-корреспондент РАМН.
 Семёнов, Виктор Николаевич (род. 1957) — советский биатлонист.
 Семёнов, Виктор Николаевич (род. 1958) — советский украинский бегун-марафонец.